A 2005-ös férfi kézilabda-világbajnokságot Tunézia rendezte 2005. január 23. és február 6. között. A világbajnok a spanyol csapat lett, története során először. A döntőben 40–34 arányban múlta felül a horvát válogatottat.

Lebonyolítás 
A 24 csapatot 4 darab, 6 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első három helyezett jutott tovább a középdöntőbe, a negyedik helyezettek kiestek.

A középdöntőben a továbbjutott csapatok két újabb csoportot alkottak, a csoportkörből az egymás elleni eredményeiket magukkal vitték és újabb körmérkőzéseket játszottak. A két középdöntő csoportból az első két helyezett jutott az elődöntőbe. Az elődöntő győztesei játszották a döntőt, a vesztesek a bronzéremért mérkőzhettek. Az első 12 helyért játszottak helyosztó mérkőzéseket.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Középdöntők

1. csoport

2. csoport

Helyosztók

A 11. helyért

A 9. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

Elődöntők

Bronzmérkőzés

Döntő

Góllövőlista

All-Star csapat

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 2005-ös női kézilabda-világbajnokság

Világbajnokság
Férfi kézilabda-világbajnokságok